Det finns fler biografiska artiklar om personer med namnet Chris Evans:

För den brittiske programledaren, se Chris Evans (programledare)
För den amerikanske skådespelaren, se Chris Evans (skådespelare)